SBE steht für:
 Sächsisch-Böhmische Eisenbahngesellschaft
 Sacred Books of the East („Heilige Bücher des Ostens“), eine Sammlung religiöser Schriften aus Asien
 Maastricht University School of Business and Economics
 Singelballon-Enteroskopie, Methode zur Dünndarmspiegelung, s. a. Doppelballon-Enteroskopie
 eine biochemische Reaktion, Single Base Extension
 System Builder Edition, einen von einem Hersteller oder Fachhändler angebotenen vorkonfigurierten PC, siehe System Builder
 Stiftung Bildung und Entwicklung, Schweiz
 Bahnhof Beckingen (Saar) (DS100-Code)
 Suabi Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Papua-Neuguinea
 SBE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen für Powiat Będziński in der Woiwodschaft Schlesien, Polen

SbE steht für:
 Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen, eine Gruppe von Gesprächstechniken

sbe steht für:
 Saliba (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf den südöstlichen Inseln Papua-Neuguineas

sBE steht für:
 standard Base Excess

SBE